Fucine – frazione del comune italiano di Darfo Boario Terme in provincia di Brescia
 Fucine – frazione del comune italiano di Ossana in provincia di Trento